OPPT steht für:

 Office of Prevention, Pesticides and Toxics (auch: Office of Pollution Prevention and Toxics), Einrichtung der Environmental Protection Agency und Herausgeber der OPPT Chemical Fact Sheets
 One People’s Public Trust
 Oriented to Person, Place, and Time, Grundlage für medizinische Untersuchung

OPPT